Oberrat steht in Deutschland für: 

 Oberrat (Amtsbezeichnung), eine Grundamtsbezeichnung für Beamte des höheren Dienstes im ersten Beförderungsamt
 VP-Oberrat, ein Dienstgrad bei der Deutschen Volkspolizei
 Oberrat, ein Dienstrang bei der Deutschen Post der DDR
 Oberrat der Israeliten Badens, Landesverband der jüdischen Bewohner Badens
 Oberrat (Herzogtum Kurland und Semgallen)
 Oberrat (Herzogtum Preußen)
 Oberrat (Herzogtum Württemberg)

In Österreich erhält ein Beamter des Öffentlichen Dienstes in der Allgemeinen Verwaltung den Amtstitel Oberrat ab einer bestimmten Gehaltsstufe.

Siehe auch:

 Oberster Rat